Die Hechingen Ladies Open 2013 waren ein Damen-Tennisturnier in Hechingen. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2013 und fand vom 4. bis 11. August 2013 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Website
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2013
Tennisturnier in Hechingen